«Finesse» () — песня американского певца Бруно Марса с его третьего студийного альбома 24K Magic (2016). 4 января 2018 года её ремикс при участии американской рэп-певицы Cardi B был издан на лейбле Atlantic Records для цифровых магазинов и стриминговых служб в качестве 4-го сингла с альбома в мировых чартах (и пятого в Австралии). Ремикс получил положительные отзывы ещё до релиза.

История 
Оригинальная версия песни достигла позиции № 199 во французском хит-параде SNEP в 2016 году. Однако большую известность получил ремикс, вышедший 4 января 2018 года при участии американской рэп-певицы Cardi B.

После первой полной недели, «Finesse» достиг позиции № 3 в Hot 100, став для Бруно Марса его 15-м, а для Cardi B её 4-м синглом в Top-10 (Hot 100). Песня также дебютировала на позиции № 1 в чарте Streaming Songs с показателем 38,3 млн стримов в США (повышение на 342 % после предыдущей недели). Марс также повторил рекорд Hot 100, став вторым мужчиной солистом (послеe Lionel Richie) и шестым исполнителем (с учётом групп и певиц), имевшим по три сингла в десятке лучших top-10 с каждого из его первых трёх студийных альбомов. В ту же неделю, Cardi B поставила исторический рекорд, став первой женщиной солисткой, сумевшей одновременно занимать три позиции в десятке лучших Top-10 американского хит-парада Hot 100 три недели подряд.

Музыкальное видео 
Видеоклип для ремикса «Finesse» был впервые показан 4 января 2018 года и поставлен Бруно Марсом и режиссёром Florent Dechard, продюсерская фирма Media Magik Entertainment. Видео отдает дань уважения музыкальной теме из популярного комедийного сериала In Living Color, выходившего с 1990 по 1994 годы на канале FOX. За первые два дня видео собрало 13 млн просмотров. В нём в качестве танцоров участвуют Phil Tayag, Danielle Polanco, Bianca Brewton, TJ Lewis и Ysabelle Capitulé.

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Сертификации

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2018 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
  (более 100 млн просмотров)
 

Песни по алфавиту
Песни 2018 года
Синглы 2018 года
Песни Бруно Марса
Песни Карди Би
Хип-хоп
Композиции в стиле фанк
Песни, написанные Карди Би